Soribas (en francès Sourribes) és un municipi occità, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava de l'estat francès.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença